Jerzy Bielecki (ur. 1921, zm. 2011) – więzień obozu Auschwitz-Birkenau, odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Jerzy Bielecki (ur. 1922, zm. 2000) – polski aktor teatralny i filmowy
 Jerzy Bielecki (ur. 1969) – polski polityk, inżynier elektronik, poseł na Sejm RP V i VIII kadencji